

Pessoas
 Claude Rains
 Dan Rains

Locais
 Estados Unidos
 Condado de Rains

Entretenimento e média

Musica
 Rain - cantor sul-coreano
 Rain (canção de Breaking Benjamin)
 Rain (canção de Madonna)
 Rain (canção de Mika)
 Rain (canção de The Beatles)
 Rain (canção de Taeyeon)
 Rain (canção do The Cult)

Personagens fictícias
 Rain (Mortal Kombat) - personagem da série de videojogos de luta Mortal Kombat

Jogos
 Rain (videojogo) 

Desambiguações de artes